Cremasco – area geografica situata nel cuore della Lombardia
 Cremasco – dialetto della lingua lombarda
 Veronica Cremasco – politica belga